Гомотипізм (рос. гомотипизм, англ. homotypism, нім. Homotypismus m) — структурні співвідношення мінералів, при яких між останніми існує часткова подібність структур.

Література 
 

 

Мінералогія